Bernegger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bernegger (1912–1978), Schweizer Grafiker, Maler und Holzschneider
 Carlos Bernegger (* 1969), argentinisch-schweizerischer Fußballtrainer
 Johann Caspar Bernegger (1612–1675), deutscher Jurist, Ratsherr, Diplomat und Ammeister der Stadt Straßburg
 Josef Bernegger (1907–1994), österreichischer Lehrer und Schriftsteller
 Ludwig Bernegger (1903–1938), österreichischer Polizist und NS-Opfer
 Matthias Bernegger (1582–1640), deutscher Philologe, Hochschullehrer und Autor
 Max Benker-Bernegger (1932–2022), Schweizer Turner
 Nicole Bernegger (* 1977), Schweizer Popsängerin

Bernegger, Weiteres:
 Bernegger (Unternehmen), oberösterreichische Baugruppe

Siehe auch:
 Bernecker
 Bernegg